Plaats in Indonesië
 Campurejo (Boja), een plaats en bestuurslaag in het regentschap Kendal van de provincie Midden-Java
 Campurejo (Mojoroto), een plaats en bestuurslaag in het regentschap Kediri van de provincie Oost-Java
 Campurejo (Panceng), een plaats en bestuurslaag in het regentschap Gresik van de provincie Oost-Java
 Campurejo (Sambit), een plaats en bestuurslaag in het regentschap Ponorogo van de provincie Oost-Java
 Campurejo (Tretep), een plaats en bestuurslaag in het regentschap Temanggung van de provincie Midden-Java